Национальный чемпионат I 1942/1943 () — 40-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1942/1943
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1942 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1943 году